New Zealand Football Championship 2008/2009 var den femte säsongen av New Zealand Football Championship, ligan bestod av 8 lag, denna säsongen ändrades grundseriespelet, lagen spelade mot varandra två gånger (jämfört med tre gånger föregående säsong), slutspelet ändrades också till att innefatta de översta fyra lagen, till skillnad mot tidigare tre. Waitakere United vann grundserien medan slutspelet vanns av Auckland City.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Slutspel

Källor 
 Officiell webbplats
 Rsssf.com
 Soccerway.com

2008 i Nya Zeeland
2009 i Nya Zeeland
2008/2009
Fotbollssäsongen 2008/2009